Отми́ново () — агрогородок в Новогрудском районе Гродненской области Белоруссии, центр Отминовского сельсовета.

География 
Высота населённого пункта над уровнем моря — 153 м.

Население 
Численность населения Отминово, по данным переписи 2008 года, составляет 366 человек.

Инфраструктура 
В Отминово действуют несколько магазинов, комплексно-приемный пункт, отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры и публичная Отминовская сельская библиотека (филиал № 55 сети публичных библиотек Новогрудского района, фонд — 10 126 экземпляров).

В Отминово располагается государственное учреждение образования «Отминовский УПК детский сад-средняя общеобразовательная школа», обслуживающее весь Отминовский сельсовет. В агрогородке расположена библиотека образовательного учреждения (фонд — 13 916 экземпляров). По состоянию на 2012 год одно из помещений учреждения в агрогородке, в котором ранее действовал детский сад, более не используется и предлагается Гродненским областным территориальным фондом государственного имущества для продажи в частное владение на аукционе.

Воинские захоронения 
В Отминово находится памятник погибшим воинам-односельчанам и могила семьи Лаптевых.

Примечания 

Населённые пункты Новогрудского района